Dragon Zoltán (1913–1945) festő
 Dragon Zoltán (1975–) filmesztéta, egyetemi oktató
 Dragon Zoltán (1976–) művészettörténész, kurátor, főmuzeológus